SkyDome, de oude naam van het Rogers Centre te Toronto
Skydome (Amsterdam), torenflat in Amsterdam-Oost